Menneville ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Menneville (Aisne), ehemalige Gemeinde im Département Aisne
 Menneville (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Menneville ist der Familienname folgender Personen:
 Ange de Menneville, Marquis de Duquesne (* um 1700; † 1778), Generalgouverneur von Neue Frankreich
 Menneville ist ein Pseudonym des italienischen Bildhauers Ugo Cipriani (1897–1960)